T34 může být:

 T-34 – sovětský střední tank
 Pratt & Whitney T34 – turbohřídelový motor s axiálním kompresorem
 T34 – rodina integrovaných obvodů tvořená obvody Т34ВМ1, Т34ВГ1, Т34ВГ2 a Т34РЕ1
 T34 (tank) – vylepšená varianta tanku T29